B611 ou B-611 peut faire référence à :
 Bundesstraße 611, une route fédérale allemande reliant Löhne à Vlotho ;
 Dinborg B-611, un camion du constructeur argentin Dinborg.